John Meehan ist der Name folgender Personen:

* John Meehan (Geistlicher) (1873–1954), irischer römisch-katholischer Geistlicher
 John Meehan (Drehbuchautor) (1890–1954), US-amerikanischer Drehbuchautor kanadischer Abstammung
 John Meehan (Szenenbildner) (1902–1963), US-amerikanischer Szenenbildner
 John Meehan (1917–2004), US-amerikanischer Basketballspieler, siehe Chick Meehan
 John Silva Meehan (1790–1863), US-amerikanischer Bibliothekar